La stagione 2022-2023 dei Portland Trail Blazers è la 53ª stagione della franchigia, la 53ª nella NBA, la 53ª a Portland.

Draft 

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Ai Trail Blazers spettava una scelta al primo round e una scelta al secondo round.

Roster

Uniformi 

 Casa

Trasferta 

Alternativa 

Alternativa 

Alternativa

Risultati

Regular season 

|-style="background:#cfc;"
| 1
| 19 ottobre
| @  Sacramento Kings
| 115-108
| Grant (23)
| Grant, Winslow (8)
| Lillard (8)
| Golden 1 Center (17.611)
| 1–0
|-style="background:#cfc;"
| 2
| 21 ottobre
|  Phoenix Suns
| 113-111 (1 t.s.)
| Lillard (41)
| Nurkić (17)
| Lillard, Simons, Hart (3)
| Moda Center (19.393)
| 2–0
|-style="background:#cfc;"
| 3
| 23 ottobre
| @  Los Angeles Lakers
| 106-104
| Lillard (41)
| Hart (16)
| Hart (5)
| Staples Center (18.997)
| 3–0
|-style="background:#cfc;"
| 4
| 24 ottobre
|  Denver Nuggets
| 135-110
| Lillard (31)
| Nurkić (12)
| Lillard (8)
| Moda Center (18.111)
| 4–0
|-style="background:#fcc;"
| 5
| 26 ottobre
|  Miami Heat
| 98-119
| Lillard (22)
| Nurkić (9)
| Hart (6)
| Moda Center (18.588)
| 4–1
|-style="background:#cfc;"
| 6
| 28 ottobre
|  Houston Rockets
| 125-111
| Simons (30)
| Nurkić (15)
| Simons, Winslow (7)
| Moda Center (19.082)
| 5–1

|-style="background:#fcc;"
| 7
| 2 novembre
|  Memphis Grizzlies
| 106-111
| Simons (31)
| Nurkić (13)
| Simons (8)
| Moda Center (19.462)
| 5–2
|-style="background:#cfc;"
| 8
| 4 novembre
| @  Phoenix Suns
| 108-106
| Grant (30)
| Hart, Winslow (9)
| Winslow (9)
| Footprint Center (17.071)
| 6–2
|-style="background:#fcc;"
| 9
| 5 novembre
| @  Phoenix Suns
| 82-102
| Booker (24)
| Šarić, Nurkić (9)
| Paul (4)
| Footprint Center (17.071)
| 6–3
|-style="background:#cfc;"
| 10
| 7 novembre
| @  Miami Heat
| 110-107
| Simons (25)
| Nurkić (11)
| Hart (8)
| FTX Arena (19.600)
| 7–3
|-style="background:#cfc;"
| 11
| 9 novembre
| @  Charlotte Hornets
| 105-95
| Lillard (26)
| Hart (11)
| Lillard (7)
| Spectrum Center (14.774)
| 8–3
|-style="background:#cfc;"
| 12
| 10 novembre
| @  New Orleans Pelicans
| 106-95
| Grant (27)
| Grant, Winslow, Eubanks (8)
| Winslow, Simons (6)
| Smoothie King Center (14.289)
| 9–3
|-style="background:#fcc;"
| 13
| 12 novembre
| @  Dallas Mavericks
| 112-117
| Grant (37)
| Hart (9)
| Lillard (12)
| American Airlines Center (20.277)
| 9–4
|-style="background:#cfc;"
| 14
| 15 novembre
|  San Antonio Spurs
| 117-110
| Grant (29)
| Grant (8)
| Lillard (11)
| Moda Center (19.012)
| 10–4
|-style="background:#fcc;"
| 15
| 17 novembre
|  Brooklyn Nets
| 107-109
| Lillard (25)
| Nurkić (8)
| Lillard (11)
| Moda Center (19.393)
| 10–5
|-style="background:#fcc;"
| 16
| 19 novembre
|  Utah Jazz
| 113-118
| Simons (23)
| Simons (8)
| Simons (7)
| Moda Center (19.595)
| 10–6
|-style="background:#fcc;"
| 17
| 21 novembre
| @  Milwaukee Bucks
| 111-119
| Simons (29)
| Nurkić (10)
| Simons (5)
| Fiserv Forum (17.341)
| 10–7
|-style="background:#fcc;"
| 18
| 23 novembre
| @  Cleveland Cavaliers
| 96-114
| Nurkić (22)
| Nurkić, Eubanks (6)
| Hart (9)
| Rocket Mortgage FieldHouse (19.432)
| 10–8
|-style="background:#cfc;"
| 19
| 25 novembre
| @  New York Knicks
| 132-129 (1 t.s.)
| Grant (44)
| Hart (19)
| Nurkić (7)
| Madison Square Garden (19.812)
| 11–8
|-style="background:#fcc;"
| 20
| 27 novembre
| @  Brooklyn Nets
| 97-111
| Grant (29)
| Nurkić (14)
| Simons, Winslow (6)
| Barclays Center (17.732)
| 11–9
|-style="background:#fcc;"
| 21
| 29 novembre
|  Los Angeles Clippers
| 112-118
| Simons (37)
| Winslow (13)
| Nurkić (7)
| Moda Center (17.251)
| 11–10
|-style="background:#fcc;"
| 22
| 30 novembre
| @  Los Angeles Lakers
| 109-128
| Grant (27)
| Nurkić, Watford (10)
| Simons (8)
| Staples Center (18.560)
| 11–11

|-style="background:#cfc;"
| 23
| 3 dicembre
| @  Utah Jazz
| 116-111
| Simons (45)
| Nurkić, Watford (14)
| Winslow, Grant (5)
| Vivint Arena (18.206)
| 12–11
|-style="background:#cfc;"
| 24
| 4 dicembre
|  Indiana Pacers
| 116-100
| Grant (28)
| Hart (10)
| Simons, Lillard (6)
| Moda Center (17.479)
| 13–11
|-style="background:#fcc;"
| 25
| 8 dicembre
|  Denver Nuggets
| 120-121
| Lillard (40)
| Nurkić (9)
| Lillard (12)
| Moda Center (18.189)
| 13–12
|-style="background:#cfc;"
| 26
| 10 dicembre
|  Minnesota Timberwolves
| 124-118
| Lillard (36)
| Nurkić (15)
| Lillard (8)
| Moda Center (18.324)
| 14–12
|-style="background:#cfc;"
| 27
| 12 dicembre
|  Minnesota Timberwolves
| 133-112
| Lillard (38)
| Nurkić (16)
| Winslow (10)
| Moda Center (18.021)
| 15–12
|-style="background:#cfc;"
| 28
| 14 dicembre
| @  San Antonio Spurs
| 128-112
| Lillard (37)
| Hart (10)
| Lillard (8)
| AT&T Center (13.657)
| 16–12
|-style="background:#fcc;"
| 29
| 16 dicembre
| @  Dallas Mavericks
| 110-130
| Lillard (24)
| Watford (11)
| Watford (6)
| American Airlines Center (20.191)
| 16–13
|-style="background:#cfc;"
| 30
| 17 dicembre
| @  Houston Rockets
| 107-95
| Simons (32)
| Hart (13)
| Lillard (10)
| Toyota Center (16.217)
| 17–13
|-style="background:#fcc;"
| 31
| 19 dicembre
| @  Oklahoma City Thunder
| 121-123
| Lillard (28)
| Grant, Hart (8)
| Lillard, Hart (6)
| Paycom Center (14.672)
| 17–14
|-style="background:#fcc;"
| 32
| 21 dicembre
| @  Oklahoma City Thunder
| 98-101
| Grant (17)
| Eubanks, Watford (7)
| Lillard (8)
| Paycom Center (15.107)
| 17–15
|-style="background:#fcc;"
| 33
| 23 dicembre
| @  Denver Nuggets
| 107-120
| Lillard (34)
| Hart (11)
| Lillard (8)
| Ball Arena (19.619)
| 17–16
|-style="background:#cfc;"
| 34
| 26 dicembre
|  Charlotte Hornets
| 124-113
| Grant (32)
| Nurkić (15)
| Lillard (9)
| Moda Center (19.530)
| 18–16
|-style="background:#fcc;"
| 35
| 30 dicembre
| @  Golden State Warriors
| 112-118
| Lillard (34)
| Hart (11)
| Hart (7)
| Chase Center (18.064)
| 18–17

|-style="background:#cfc;"
| 36
| 2 gennaio
|  Detroit Pistons
| 135-106
| Grant (36)
| Eubanks (10)
| Lillard (10)
| Moda Center (19.393)
| 19–17
|-style="background:#fcc;"
| 37
| 4 gennaio
| @  Minnesota Timberwolves
| 106-113
| Lillard (27)
| Nurkić (8)
| Lillard (6)
| Target Center (15.434)
| 19–18
|-style="background:#fcc;"
| 38
| 6 gennaio
| @  Indiana Pacers
| 99-108
| Simons (20)
| Nurkić (19)
| Lillard, Hart (8)
| Gainbridge FieldHouse (16.548)
| 19–19
|-style="background:#fcc;"
| 39
| 8 gennaio
| @  Toronto Raptors
| 105-117
| Lillard (34)
| Nurkić (18)
| Lillard (8)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 19–20
|-style="background:#fcc;"
| 40
| 10 gennaio
|  Orlando Magic
| 106-109
| Lillard (30)
| Hart (13)
| Simons (7)
| Moda Center (18.176)
| 19–21
|-style="background:#fcc;"
| 41
| 12 gennaio
|  Cleveland Cavaliers
| 113-119
| Lillard (50)
| Nurkić (12)
| Simons (5)
| Moda Center (18.105)
| 19–22
|-style="background:#cfc;"
| 42
| 14 gennaio
|  Dallas Mavericks
| 136-119
| Lillard (36)
| Nurkić (11)
| Lillard (10)
| Moda Center (19.393)
| 20–22
|-style="background:#cfc;"
| 43
| 15 gennaio
|  Dallas Mavericks
| 140-123
| Lillard (40)
| Hart (12)
| Lillard (6)
| Moda Center (19.393)
| 21–22
|-style="background:#fcc;"
| 44
| 17 gennaio
| @  Denver Nuggets
| 113-122
| Lillard (44)
| Nurkić (10)
| Lillard (8)
| Ball Arena (18.258)
| 21–23
|-style="background:#fcc;"
| 45
| 19 gennaio
|  Philadelphia 76ers
| 95-105
| Lillard (25)
| Nurkić (11)
| Lillard (11)
| Moda Center (18.113)
| 21–24
|-style="background:#fcc;"
| 46
| 22 gennaio
|  Los Angeles Lakers
| 112-121
| Simons (31)
| Eubanks (11)
| Lillard (10)
| Moda Center (19.393)
| 21–25
|-style="background:#cfc;"
| 47
| 23 gennaio
|  San Antonio Spurs
| 147-127
| Lillard (37)
| Nurkić (11)
| Lillard (12)
| Moda Center (17.874)
| 22–25
|-style="background:#cfc;"
| 48
| 25 gennaio
|  Utah Jazz
| 134-124
| Lillard (60)
| Eubanks (10)
| Simons (9)
| Moda Center (18.154)
| 23–25
|-style="background:#fcc;"
| 49
| 28 gennaio
|  Toronto Raptors
| 105-123
| Lillard (30)
| Grant (8)
| Simons (4)
| Moda Center (19.393)
| 23–26
|-style="background:#cfc;"
| 50
| 30 gennaio
|  Atlanta Hawks
| 134-124
| Lillard (42)
| Hart (12)
| Simons (7)
| Moda Center (18.262)
| 24–26

|-style="background:#cfc;"
| 51
| 1 febbraio
| @  Memphis Grizzlies
| 122-112
| Lillard (42)
| Eubanks (11)
| Lillard (10)
| FedExForum (14.589)
| 25–26
|-style="background:#cfc;"
| 52
| 3 febbraio
| @  Washington Wizards
| 124-116
| Simons (33)
| Hart (9)
| Lillard, Simons (6)
| Capital One Arena (20.476)
| 26–26
|-style="background:#fcc;"
| 53
| 4 febbraio
| @   Chicago Bulls
| 121-129
| Lillard (40)
| Hart (12)
| Lillard, Hart, Simons (5)
| United Center (20.135)
| 26–27
|-style="background:#fcc;"
| 54
| 6 febbraio
|  Milwaukee Bucks
| 108-127
| Lillard (28)
| Hart (8)
| Simons, Eubanks, Simons (5)
| Moda Center (18.110)
| 26–28
|-style="background:#cfc;"
| 55
| 8 febbraio
|  Golden State Warriors
| 125-122
| Lillard (33)
| Lillard (10)
| Lillard (11)
| Moda Center (18.450)
| 27–28
|-style="background:#fcc;"
| 56
| 10 febbraio
|  Oklahoma City Thunder
| 129-138
| Lillard (38)
| Eubanks (8)
| Lillard (9)
| Moda Center (19.424)
| 27–29
|-style="background:#cfc;"
| 57
| 13 febbraio
|  Los Angeles Lakers
| 127-115
| Lillard (40)
| Eubanks (9)
| Simons (6)
| Moda Center (18.299)
| 28–29
|-style="background:#fcc;"
| 58
| 14 febbraio
|  Washington Wizards
| 101-126
| Lillard (39)
| Eubanks (11)
| Lillard (6)
| Moda Center (18.004)
| 28–30
|-style="background:#fcc;"
| 59
| 23 febbraio
| @  Sacramento Kings
| 116-133
| Little (26)
| Eubanks (7)
| Arcidiacono (6)
| Golden 1 Center (18.041)
| 28–31
|-style="background:#cfc;"
| 60
| 26 febbraio
|  Houston Rockets
| 131-114
| Lillard (71)
| Little (9)
| Lillard (6)
| Moda Center (19.215)
| 29–31
|-style="background:#fcc;"
| 61
| 28 febbraio
| @  Golden State Warriors
| 105-123
| Lillard (25)
| Eubanks (8)
| Lillard, Watford (7)
| Chase Center (18.064)
| 29–32

|-style="background:#fcc;"
| 62
| 1 marzo
|  New Orleans Pelicans
| 110-121
| Lillard (41)
| Lillard, Thybulle (8)
| Watford (6)
| Moda Center (18.566)
| 29–33
|-style="background:#fcc;"
| 63
| 3 marzo
| @  Atlanta Hawks
| 111-129
| Lillard (33)
| Eubanks (7)
| Lillard (8)
| State Farm Arena (17.521)
| 29–34
|-style="background:#cfc;"
| 64
| 5 marzo
| @  Orlando Magic
| 122-119
| Lillard (41)
| Lillard (9)
| Grant (7)
| Amway Center (18.846)
| 30–34
|-style="background:#cfc;"
| 65
| 6 marzo
| @  Detroit Pistons
| 110-104
| Lillard (31)
| Lillard (13)
| Lillard (12)
| Little Caesars Arena (16.989)
| 31–34
|-style="background:#fcc;"
| 66
| 8 marzo
| @  Boston Celtics
| 93-115
| Lillard (27)
| Watford (10)
| Lillard (8)
| TD Garden (19.156)
| 31–35

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagione 2022-2023 delle squadre di pallacanestro
2022-2023